Монумент Победы:
 Монумент Победы
 Монумент Победы (Великий Новгород)
 Монумент Победы (Минск)
 Монумент Победы (Бангкок)

См. также 
 Монумент «Победа» (Кривой Рог)